Melsom ist der Name von

 Henrik Govenius Melsom (1870–1944), norwegischer Walfängerkapitän und Betreiber einer Slipanlage für Fabrikschiffe für das Einholen von Walkadavern
 Jacob Melsom (1824–1873), norwegischer Segelschiff-Kapitän, Seehundfänger, Nordpolar-Expeditionsleiter und Autor

Melsom bezeichnet
 Melsom Rocks,  Gruppe isolierter Klippen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln